Mourir d'aimer est le titre de plusieurs œuvres :
Mourir d'aimer, film d'André Cayatte, sorti en 1971 ;
Mourir d'aimer, chanson de Charles Aznavour, extraite de l'album Non, je n'ai rien oublié, sorti en 1971 ;
Mourir d'aimer, téléfilm de Josée Dayan, diffusé en 2009.

Voir aussi